Adalbert von Bredow (1814-1890) : général prussien ;
 Albert Bredow (1828-1899) : peintre allemand ;
 Asmus Ehrenreich von Bredow (1693-1756) : général prussien ;
 Ferdinand von Bredow (1884-1934) : général-major de la Reichswehr ;
 Gottfried Gabriel Bredow (1773-1814) : écrivain et historien allemand ;
 Reinhard Bredow (1947- ) : lugeur est-allemand.

Voir aussi 

 Famille von Bredow